Zwitserland:
 Bazel (Zwitserland), een stad in Zwitserland
 Bazel (kanton), een voormalig kanton in Zwitserland
 Basel-Stadt, een kanton in Zwitserland
 Basel-Landschaft, een kanton in Zwitserland
 rijksstad Bazel, de voorloper van het kanton Bazel-Stad
 Prinsbisdom Bazel, de voorloper van het kanton Bazel-Landschaft
 FC Basel, een voetbalclub uit Bazel

België:
 Bazel (België), een plaats in België, deelgemeente van Kruibeke

Nederland:
 De Bazel (Amsterdam), een Amsterdams gebouw

Personen 
 Karel de Bazel, een Nederlandse architect